Предотвратимые причины смерти — это причины смерти, связанные с факторами риска, которых можно было избежать. Всемирная организация здравоохранения традиционно классифицирует смерть по основному типу заболевания или травмы. Однако причины смерти также можно классифицировать с точки зрения предотвратимых факторов риска, таких как курение, нездоровое питание, опасное сексуальное поведение и безрассудное вождение, которые способствуют возникновению ряда различных заболеваний. Такие факторы риска обычно не фиксируются непосредственно в свидетельствах о смерти, хотя они указываются в медицинских отчётах.

Мировая распространённость 
Подсчитано, что из примерно 150 000 человек, умирающих каждый день во всем мире, около двух третей — 100 000 в день — умирают по причинам, связанным с возрастом. В промышленно развитых странах эта доля намного выше и достигает 90 процентов. Таким образом, хотя и косвенно, биологическое старение, безусловно, является ведущей причиной смерти. Можно ли замедлить, остановить или даже обратить вспять старение как биологический процесс, является предметом текущих научных спекуляций и исследований.

Цифры за 2001 год 
Ведущие причины предотвратимой смерти во всем мире по состоянию на 2001 год, по данным исследователей, работающих с Сетью приоритетов контроля заболеваний (DCPN) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). (Статистика ВОЗ за 2008 год  показывает очень схожие тенденции.)

В 2001 году в среднем 29 000 детей умирали от предотвратимых причин каждый день (то есть около 20 смертей в минуту). Авторы предоставляют контекст:

Годовое количество смертей и причин

Среди детей во всем мире 
Различные травмы являются основной причиной смерти детей в возрасте 9-17 лет. В 2008 году в пятёрку крупнейших в мире непреднамеренных травм у детей вошли следующие:

Примечания 

Демография
Причины смерти